Mud може значити:

 «Mud» — музичний гурт.
 «Mud» — телесеріал.
 «Mud» — лейбл звукозапису.
 «MUD» — різновид текстових відеоігор.